Conqueror – carro armato britannico
 Conqueror – motore aeronautico
 Conqueror – videogioco del 1988 per Archimedes, Amiga, Atari ST, DOS
 Conqueror: A.D. 1086 – videogioco del 1995 per DOS e Windows
 Il signore delle pianure (Conqueror) – romanzo di Conn Iggulden

Musica
 Conqueror – singolo di Estelle del 2014
 Conqueror – album dei Band-Maid
 Conqueror – album dei Jesu
 Conqueror – album dei The Gates of Slumber
 Conqueror Records – etichetta discografica statunitense

Pagine correlate
 HMS Conqueror (navi)
 The Conqueror